En Pologne, Jelenin peut désigner :

 Jelenin, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jelenin, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Jelenin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.